Il CAF Under-23 Futsal Championship è un torneo di calcio a 5 organizzato dalla CAF e riservato alle selezioni nazionali africane composte da giocatori di età inferiore o uguale a 23 anni.

Edizioni

Vittorie